Esistono più comuni francesi con questo nome

Boismont – Meurthe e Mosella
Boismont – Somme